El término Postigo hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Definiciones
 Postigo, paso o puerto de montaña.
 Postigo, puerta practicada en una puerta mayor
 Postigo, en urbanismo tradicional, puerta o paso en la muralla o cerca que cierran la ciudad.

Personas
Alfonso Postigo Armendariz, ciclista adaptado.
Carlos García del Postigo fue un marino chileno.
Joaquín Arozamena Postigo fue un aviador español.
José Francisco Domínguez del Postigo, actor y periodista.
Juan García Postigo, modelo, actor y sumiller español.
Lauren Postigo, crítico musical.
Luis García Postigo, exjugador de fútbol mexicano.
Sergio Postigo Cruz, director de cine.

Lugares
Postigo de San Martín es un antiguo acceso a Madrid ubicado en la cerca de Felipe II que rodeaba a la Villa.
Postigo del Aceite, conocido en tiempos musulmanes como bad al-Qatay.
Postigo del Carbón (Sevilla), también conocido como postigo de los Azacanes, comopostigo de las Atarazanas y como postigo del Oro.

Otros
Transportes Postigo fue una empresa de referencia del transporte y la logística en España.